Jiang Wenwen (nedadora sincronitzada) (1986), nedadora sincronitzada xinesa
 Jiang Wenwen (ciclista) (1986), ciclista xinesa